Źródła steht für folgende Orte in Polen:
 Źródła (Alwernia) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Źródła (Tłuchowo) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Źródła (Miękinia) in der Woiwodschaft Niederschlesien